Мокрице могу да буду:
 Мокрице (животиње), животиње из класе виших ракова
 Замак Мокрице, средњовековни замак смештен у насељу Јесенице, југоисточно од Брежица, Република Словенија

или се могу односити на следећа насељена места:
 Мокрице (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Мокрице (Орославје), насеље града Орославја, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Горње Мокрице, насеље у општини Петриња, Банија, Република Хрватска
 Доње Мокрице, насеље у општини Петриња, Банија, Република Хрватска
 Средње Мокрице, насеље у општини Петриња, Банија, Република Хрватска